Grey Mare Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Grey Mare Creek (Hann River), Nebenfluss des Hann River (Fitzroy River) in Western Australia
 Grey Mare Creek (Throssell River), Nebenfluss des Throssell River in Western Australia